Le Degerfors IF est un club de football suédois basé à Degerfors.

Historique 
 1907 : fondation du club
 1993 :  à une Coupe d'Europe (C2, saison 1993/94)
 2020 : vice-champion de Superettan (D2 et montée en Allsvenskan après 23 ans d'absence au plus haut-niveau suédois

Palmarès 
 Coupe de Suède de football
 Vainqueur : 1993

Anciens joueurs 
  Olle Åhlund
  Andreas Andersson
  Ralf Edström
  Andreas Johansson
  Emil Johansson
  Olof Mellberg
  Gunnar Nordahl
  Vujadin Stanojković
  Ola Toivonen

Anciens entraîneurs 
  Sven-Göran Eriksson
  Erik Hamrén

Personnalités du club

Effectif actuel (2023) 

|-

|-

|-

Notes et références

Liens externes 
 
  Site officiel du club

Club de football en Suède
Club de football fondé en 1907